Чечоткін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Чечоткін Владислав Володимирович (1978) — український підприємець.
 Чечоткін Микола Олександрович (1965) — голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Російські прізвища